Луг () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Луге проживало 1254 человека.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, значительна доля хорватского населения.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 661 человек (52,71 %)
 Хорваты — 410 человек (32,69 %)
 Югославы — 121 человек (9,64 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 62 человека (4,94 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской